Käringberget kan syfta på:

 Käringberget – ett område i stadsdelen Älvsborg i Göteborg
 Käringberget, Leksand – ett berg strax norr om Leksands tätort, Leksands kommun
 Käringberget, Bräcke kommun – ett naturreservat i Bräcke kommun
 Ekopark Käringberget – en ekopark i östra delen av Åsele kommun